Das Tolly Cobbold Classic 1984 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 1982/83. Das Einladungsturnier wurde vom 21. bis 24. Februar in der Corn Exchange in Ipswich ausgetragen. Die sechste Ausgabe des Turniers war zugleich die letzte, weil sich die Brauerei Tolly Cobbold im folgenden Jahr entschloss, an selber Stelle die English Professional Championship zu sponsern.

Steve Davis, der das Turnier schon zweimal gewonnen hatte, stand in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge im Endspiel. Erstmals war er Weltmeister und Weltranglistenerster. Sein Gegner Tony Knowles hatte ihm nicht viel entgegenzusetzen und verlor klar mit 2:8.

Preisgeld 
Gegenüber dem Vorjahr wurde das Preisgeld noch einmal deutlich um 5.500 £ erhöht. Zwischen 250 £ mehr für die Erstrundenverlierer und plus 2.000 £ für den Sieger lagen die Steigerungen. Außerdem gab es diesmal auch eine Prämie für das höchste Break.

Finalrunde 
Das höhere Preisgeld lockte auch mehr Topprofis nach Ipswich. Alle 8 Teilnehmer gehörten den Top 16 der Weltrangliste an, die Nummer 1 Ray Reardon und Weltmeister Alex Higgins traten bei dem Turnier an. Über drei Runden ging das Ausscheidungsturnier, bis der Sieger feststand.

Finale

Quellen 

Snookerveranstaltung 1984
1984